Deze lijst van statistieken in het wereldkampioenschap rally bestaat uit records en cijfers behaald in het wereldkampioenschap rally vanaf 1973 tot nu (2018).

Rijders 
 Vetgedrukte tekst betekent actieve rijder.

Kampioenschapoverwinningen

Rallyoverwinningen

Klassementsproefoverwinningen (top 100)

Aantal podia

Aantal gestart

Aantal DNF's

Jongste winnaar

Oudste winnaar

Constructeurs 
 Vetgedrukte tekst betekent actieve constructeur.

Kampioenschapoverwinningen

Rallyoverwinningen

Rally's

Kortste rally

Langste rally

Langste (langeafstands-) rally

Snelste rally

Langzaamste rally

Kleinste verschil eerste-tweede plaats

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
  Statistieken op juwra.com

Wereldkampioenschap Rally
Rally Statistieken